Penestomus är ett släkte av spindlar. Penestomus ingår i familjen sammetsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sammetsspindlar
Penestomus